Stumpf är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Stumpf (1848–1936), tysk filosof och psykolog